L'Idaho est un État du nord-ouest des États-Unis
L'Idaho Building était une attraction de l'Exposition universelle de 1893 à Chicago
IDAHO (groupe) est un groupe d'indie rock originaire de Los Angeles
Duncan Idaho est un personnage de Dune.
La Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, ou IDAHO (International Day Against HOmophobia)